Redenção steht für:
 Redenção (Ceará), Ort im Bundesstaat Ceará, Brasilien
 Redenção (Pará), Ort im Bundesstaat Pará, Brasilien
 Redenção da Serra, Gemeinde in São Paulo (Bundesstaat), Brasilien
 Redenção do Gurguéia, Gemeinde im Bundesstaat Piauí, Brasilien

 Redenção (Telenovela), brasilianische Telenovela